Лез-Орр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 165 км на північний схід від Марселя, 38 км на схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 211 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 429,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Лез-Орр на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Лез-Орр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи
Гірськолижні курорти Франції